Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ХНАТОБ) — первый украинский стационарный оперный театр. В репертуаре театра оперные спектакли на украинском, русском, французском и итальянском языках, классические и современные балетные постановки.

История 

Театр был организован в 1925 году как «Украинская государственная столичная опера», на базе постоянной с 1880 года оперной антрепризы. Харьковская антреприза впервые на Украине поставила украинские оперы «Рождественская ночь» и «Утопленица» Н. Лысенко; с 1918 года носила название «Народной Оперы», с 1920 года — «Русской государственной оперы».

До 1934 года в театре были поставлены 32 оперы и 11 балетов, в том числе: «Золотой обруч» Б. Лятошинского, «Кармелюк» В. Костенко, «Купало» А. Вахнянина, «Тарас Бульба» Н. Лысенко, «Яблоневый плен» О. Чишко, «Русалка» А. Даргомыжского и «Князь Игорь» А. Бородина; из балетов — «Ференджи» Б. Яновского и «Пан Канёвский» М. Вериковского, в котором балетмейстер В. Литвиненко впервые соединил элементы классического балета с элементами украинского народного танца. В этот период также осуществляются постановки опер «Ожерелье Мадонны» Э. Вольф-Феррари и «Турандот» Дж. Пуччини.

ХАРЬКОВ. (ТАСС). Развернуто новое строительство крупнейшего в мире Харьковского оперного театра. Все строительство будет закончено к октябрьской годовщине 1936 года. Стоимость строительства свыше 30 млн рублей. Театральный зал круглой формы и вмещает 4000 зрителей. (ист.: газета Актюбинская правда № 14 (551) от 16 янв. 1934).

За 1934—1941 годы были поставлены спектакли «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского и «Наталка Полтавка» Н. Лысенко, а также представлены «Гугеноты» Д. Мейербера.

Во время Великой Отечественной войны театр работал сначала в Чите, а со временем в Иркутске (вместе с Киевской оперой). В 1944 году театру присвоено имя известного украинского композитора Н. В. Лысенко. После 1945 года в репертуаре театра появились оперы «Наймычка» М. Вериковского, «Богдан Хмельницкий» и «Назар Стодоля» К. Данькевича, «Буковинцы» М. Карминского; из балетов: «Данко», «Таврия», «Мещанин из Тосканы», «Весенняя сказка» В. Нахабина, «Лилея» К. Данькевича.

В 1970-х годах осуществляется постановка оперы «Тарас Бульба» (режиссёр В. Скляренко, оформление А. Петрицкий), и балетов — «Лесная песня» М. Скорульского (1970, 1980), «Каменный властелин» В. Губаренко (1972 и 1974) .

На сегодня репертуар театра составляют около 60 наименований оперных и балетных спектаклей. Театр также представляет отдельные концертные программы оперной и балетной труппы, а также спектакли для детей.

Архитектура

Старое здание 

Здание по ул. Рымарской, 21 было построено в 1829 году неизвестным архитектором. В 1855 году его приобрёл предприниматель Зарудный и перестроил для показа представлений. Затем постройка перешла в собственность коммерческого клуба и в 1884—1885 годах была капитально реконструирована для оперного театра (архитектор Б. Г. Михаловский). Со стороны сада пристроили сценическую часть, зрительный зал оформили в стиле французского ренессанса с использованием мотивов одного из парадных залов Тюильрийского дворца в Париже. Вдоль стен зала — спаренные каннелюрованные колонны коринфского ордера с раскрепованным антаблементом. Над каждой парой колонн были помещены женские скульптуры с крыльями, поддерживающие балкон верхнего яруса. Борта балкона и лож бенуара украшены декоративной лепкой. Под потолком в медальонах размещены барельефные портреты великих композиторов. Промежуточный ярус лож бельэтажа был встроен в начале XX века, чтобы увеличить вместимость зала. Это нарушило целостность первоначальной композиции. В начале 1930-х годов к зданию с северной стороны был пристроен новый вестибюль с гардеробом, гладкий плафон зрительного зала заменён на кессонированный (архитектор Виктор Карпович Троценко). В 1938 году фасад театра приобрёл черты русского классицизма (архитектор Владимир Николаевич Пети). В 1947 году интерьеры были реставрированы (архитектор Валентин Иванович Пушкарёв).

В конце 1960-х годов здание было признано аварийным (его полная реконструкция проходит только в 2009—2011 годах). Потому было принято решение строить новое здание театра.

Старое здание досталось филармонии.

Новое здание 
Начиная с сезона 1991—1992 годов театр работает в новом здании бруталистской архитектуры, расположенном по улице Сумской, 25.

Новое здание театра имеет весьма своеобразный проект, который его авторы во главе с Сергеем Миргородским, главным архитектором Украинской ССР, проектировали не для Харькова, а для Киева. Здание строилось чрезвычайно долго: 21 год (1970—1991) по проекту коллектива архитекторов института КиевЗНИИЭП С. Н. Миргородского (руководитель проекта), В. Д. Елизарова, Н. В. Чуприны, Р. Н. Гупало и А. П. Зыбина. На этом месте находились ротонда с балюстрадой (своеобразный символ Харькова, симметричный Стеклянной струе), подземный пульт управления штаба гражданской обороны и памятник архитектуры XIX века, в котором разместился молочный техникум.

Архитектура здания построена на контрасте большой нависающей «плиты» двух верхних этажей и сложной пластики входных вестибюлей, фойе и других помещений нижних этажей. Театр имеет два зрительных зала: большой на 1500 и малый на 400 мест. Вход в кассовый зал украшает декоративная композиция «Музыка Н. В. Лысенко» (скульптор С. Ястребов). Здание облицовано артикским туфом. Здание покоится на шести столбах размером 3 на 6 м и перекрывается металлическими балками пролётом по 100 м и массой 100 т. В подземной части расположен гараж. В 2007 году фонтаны перед зданием театра были реконструированы, и пространство перед театром получило название «Площадь фонтанов». Генеральным подрядчиком строительства была компания АО «Трест Жилстрой-1».

По первоначальному замыслу, в главном зале должно было размещаться 4000 человек, а сцена должна была быть очень большой — для пропуска демонстраций и даже военной техники Здание планировали построить за пятилетку — к 30-й годовщине Дня Победы. Но на строительство не хватило средств, и стройка была законсервирована на долгие годы. По словам тогдашнего председателя горисполкома Юрия Гурового, реальная стоимость строительства превысила сметную стоимость театра в четыре раза.

Коллектив 
Опера
 Народная артистка Украины Елена Романенко (меццо-сопрано)
 Народный артист Украины Николай Коваль (баритон)
 Заслуженная артистка Украины Тамара Гармаш (сопрано)
 Заслуженная артистка Украины Лилия Кутищева (меццо-сопрано)
 Заслуженная артистка Украины Елена Скворцова (сопрано)
 Заслуженная артистка Украины Елена Старикова (сопрано)
 Заслуженный артист Украины Дмитрий Маклюк (баритон)
 Заслуженный артист Украины Михаил Олейник (бас)
 Заслуженный артист Украины Алексей Сребницкий (тенор)
 Заслуженный артист Украины Сергей Шадрин (тенор)
 Заслуженный артист Украины Александр Шуляк (тенор)
 Ольга Барская (лауреат международных конкурсов; сопрано)
 Евгений Гаврись (тенор)
 Роман Гордеев (тенор)
 Владимир Гращенко (бас)
 Владимир Ефименко (лауреат международных конкурсов; баритон)
 Татьяна Жарких (лауреат международных конкурсов)
 Виктория Житкова (лауреат международных конкурсов; меццо-сопрано)
 Сергей Замыцкий (лауреат международных конкурсов; бас)
 Александр Золотаренко (лауреат международных конкурсов; тенор)
 Андрей Калюжный (лауреат международных конкурсов; бас)
 Вероника Коваль (лауреат международных конкурсов; меццо-сопрано)
 Владимир Козлов (лауреат международных конкурсов; баритон)
 Анатолий Косинов (баритон)
 Сергей Крыжненко (бас)
 Юрий Кудрявцев (бас)
 Александр Лапин (лауреат международных конкурсов; баритон и художник-постановщик)
 Евгений Лисицкий (лауреат международных конкурсов; баритон)
 Наталья Матвеева (лауреат международных конкурсов; меццо-сопрано)
 Алла Мишакова (лауреат международных конкурсов; сопрано)
 Олеся Мишарина (лауреат международного конкурса; сопрано)
 Жанна Нименская (лауреат международных конкурсов; меццо-сопрано)
 Юлия Пискун (лауреат международного конкурса; сопрано)
 Константин Улыбин (бас)
 Юлия Форсюк (сопрано)
 Вероника Шут (лауреат международных конкурсов; сопрано)

Балет
 Заслуженная артистка Украины Антонина Радиевская
 Заслуженная артистка Украины Ирина Хандажевская (Клюева)
 Заслуженная артистка Украины Алёна Шевцова
 Владимир Василенко
 Дмитрий Васильев
 Лариса Грицай
 Светлана Исакова
 Анатолий Казацкий
 Светлана Калашникова
 Андрей Козарезов
 Алексей Князьков (лауреат международных конкурсов)
 Денис Панченко
 Лауреат международного конкурса Анатолий Хандажевский
 Карина Шатковская

Дирижёры
 Главный дирижёр театра (с 2016) Владимир Гаркуша
 Заслуженный деятель искусств Украины Виталий Куценко
 Дмитрий Морозов
 Александр Голобородько
 Юрий Яковенко
 Павел Багинский

Главный художник
 Заслуженный художник Украины Надежда Швец.

Режиссёры
 Алексей Дугинов
 Армен Калоян

Известные личности, работавшие в театре

Солисты оперы 

 А. Азрикан,
 В. Арканова,
 П. Белинник,
 П. Билынник,
 В. Будневич,
 Т. Бурцева,
 Г. Виноградова,
 И. Воликовская,
 М. Голынский,
 М. Гришко,
 Б. Гмыря,
 М. Донец,
 М. Донец-Тессейр,
 А. Дубинин,
 И. Журина,
 Ю. Кипоренко-Доманский,
 Козловский И. С,
 А. М. Кропивницкая,
 А. Левицкая,
 М. Литвиненко-Вольгемут,
 Н. Манойло,
 М. Микиша,
 Л. Морозова-Тарасова,
 А. Оголивец,
 М. Пастер,
 Л. Попова,
 И. Паторжинский,
 М. Рейзен,
 А. Ропская,
 Л. Сергиенко,
 Л.Выграновская-Демьянюк,
 М. Суховольская,
 И. Тоцкий,
 П. Цесевич,
 Л. Цуркан,
 Е. Червонюк,
 К. Шаша,
 М. Щерб,
 И. Яценко

 и др.

Солисты балета 

 В. Дуленко,
 А. Ярыгина,
 О. Байкова,
 Н. Васильева,
 Н. Виноградова,
 О. Ширай-Литвиненко,
 А. Соболь,
 Е. Бараник,
 П. Павлов-Кивко,
 С. Колыванова,
 Т. Попеску,
 Л. Марков,
 Л.Фарбер,
 Л.Вострова
 и другие

Балетмейстеры 

 А. Мессерер,
 К. Голейзовский,
 П. Вирский,
 Б. Моисеев,
 М. Моисеев,
 П. Ёркин,
 В. Литвиненко,
 И. Ковтунов

Дирижёры 

 О. Брон,
 Л. Штейнберг,
 А. Пазовский,
 В. Тольба,
 Е. Дущенко,
 В. Мутин,
 Л. Джурмий,
 И. Зак,
 И. Штейман,
 А. Рудницкий;
 А. Калабухин,
 А. Людмилин,
 В.Плоскина

Художники, декораторы 

 А. Петрицкий,
 А. Хвостенко-Хвостов,
 И. Назаров,
 Д. Овчаренко,
 Л. Братченко,
 Г. Батий

Режиссёры 

 М. Авах,
 Н. Боголюбов,
 С. Каргальский,
 Ю. Леков,
 А. Коломийцев,
 Д. Смолич,
 Фореггер,
 М. Стефанович,
 В. Скляренко,
 Л. Куколев,
 Игорь Черничко,

Исторические факты 
 Одним из самых интересных проектов академика А. Н. Бекетова был проект нового харьковского оперного театра на 2200 человек. Его не дала осуществить Первая мировая война, а затем, последовавшая за ней, гражданская.
 Здание театра стало двенадцатым (последним) символом Харькова.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1960 год).
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (5 июня 1969 года) — за большой вклад в развитие и укрепление взаимосвязей братских национальных культур и активное участие в проведении Декады украинской литературы и искусства в РСФСР.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия украиноведения
 Харьков: Архитектура, памятники, новостройки: Путеводитель — Х.: Прапор, 1987.
 Чепалов А. И. Записки «призрака оперы» / А. И. Чепалов. — Х. : Золотые страницы, 2012. — 255 с. : ил. Вспомним, что ль, Милославского, Штоль.. С. 6-7. eLIBRARY ID: 19878496, ISBN 9789664002575
 Милославский К. Е., Ивановский П. А., Штоль Г. В. Харковский государственный театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко. — К.: Искусство, 1965.- 133 с. (на украинском языке)

Ссылки 
 Официальный сайт театра
 Театры Харькова
 Интервью с автором проекта архитектором Сергеем Миргородским
 Строительство театра в 1978 году Конкурс на оформление ХАТОБа
 
 

Театры, основанные в 1925 году
Театры Харькова
Академические театры оперы и балета Украины
Государственные театры оперы и балета Украины
Персоналии:Харьковский оперный театр